Проконсул () — багатозначний термін, що може означати державну посаду, титул, а також входить до назв у палеонтології роду і видів приматів, у біології — роду комах; картин у живописі, назву рок-групи в музиці.

Посади 
 Проконсул — державна посада, титул у Стародавньому Римі, спочатку в Римській республіці, а згодом в Римській імперії, потім у Візантії.
 Проконсул — колоніальна посада у військовій адміністрації Великій Британії.

У палеонтології 
 Проконсул — рід викопних приматів епохи міоцену.
 Проконсул афріканус (Proconsul africanus) — вимерлий вид приматів епохи міоцену.
 Проконсул н'янзай (Proconsul nyanzae) — вимерлий вид приматів епохи міоцену.
 Проконсул гезелоні (Proconsul heseloni) — вимерлий вид приматів епохи міоцену.
 Великий проконсул (Proconsul major) — вимерлий вид приматів епохи міоцену.
 Проконсул мезве (Proconsul meswae) — вимерлий вид приматів епохи міоцену.

У біології 
 Telmessodes proconsul — рід комах.

Живопис 
 «Перетворення проконсула» (; ) — картина Рафаеля (1515 рік).
 «Святий Павел і проконсул Фелікс» () — картина Отто ван Веена
 «Святі Козьма та Даміан з браттями і проконсул Лізій» () — картина Фра Анджеліко.

Музика 
 «Проконсул» — румунська рок-група.